Влади́мир Фёдорович Ло́гинов:
 Логинов, Владимир Фёдорович (1897—1937) — ответственный секретарь Одесского и Киевского губернских комитетов КП(б)У.
 Логинов, Владимир Фёдорович (род. 1940) — советский и белорусский геофизик.